Masaya – wulkan w Nikaragui
 Masaya – jezioro w Nikaragui
 Masaya – miasto w Nikaragui
 Masaya – departament Nikaragui